Die Liste der kosovarischen Fußballnationalspieler führt alle Spieler auf, die seit der Aufnahme der Federata e Futbollit e Kosovës (FKK) als vollwertiges Mitglied in die UEFA im Jahr 2016 in einem A-Länderspiel der kosovarischen Fußballnationalmannschaft eingesetzt wurden. Die Liste nennt die Lebensdaten der Spieler, die Anzahl der Länderspiele und -tore, die Daten des ersten und letzten Länderspieleinsatzes und die Vereinszugehörigkeiten zum Zeitpunkt der Länderspieleinsätze.

Nationalspieler des FKK 
 Name: nennt den Namen des Spielers
 Geboren: nennt das Geburtsdatum des Spielers
 Gestorben: nennt das Todesdatum des Spielers
 von/bis: nennt den Zeitraum, in dem der Spieler seine A-Länderspiele absolvierte
 Einsätze: nennt die Anzahl der Einsätze in der Nationalmannschaft
 Tore: nennt die Anzahl der erzielten Tore in der Nationalmannschaft
 Vereine: nennt den/die Verein(e), bei dem der Spieler während seiner Länderspieleinsätze aktiv war

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 21. März 2019 (nach dem Spiel gegen Dänemark).

Weblinks 

 Spielerindex auf weltfussball.de

Fußball (Kosovo)
!
Kosovo